Великий Андаман (Great Andaman)
 Південний Андаман (South Andaman Island)
 Малий Андаман (Little Andaman)
 Андаманські острови